Salatín – osada miejscowości Ľubochňa na Słowacji
 Salatín – potok, dopływ Ľubochnianki na Słowacji
 Salatín – rezerwat przyrody Salatín  
 Salatín – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Salatín – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji